Во́ды — слово во множественном числе:

 Минеральные воды (курорты).
 Околоплодные воды.